2. Turniej Czterech Skoczni (niem. 2. Vierschanzentournee) – 2. edycja Turnieju Czterech Skoczni, rozegrana w dnaich 31 grudnia 1953 – 6 stycznia 1954.

Zwycięzcą turnieju został reprezentant Norwegii, Olaf B. Bjørnstad. Na podium TCS uplasowali się także: reprezentant Finlandii, Eino Kirjonen oraz reprezentant Austrii, Josef Bradl.

Oberstdorf 
Data: 31 grudnia 1953
Państwo: 
Skocznia: Schattenbergschanze

Wyniki konkursu 
Zwycięzcą konkursu został Olaf B. Bjørnstad. Norweg o 1,5 punktu wyprzedził austriackiego skoczka, Josefa Bradla. Trzecie miejsce zajął reprezentant Finlandii, Aulis Kallakorpi, który stracił do zwycięzcy 6 punktów.

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 1954
Państwo: 
Skocznia: Große Olympiaschanze

Wyniki konkursu 
Zwycięzcą konkursu został Olaf B. Bjørnstad, który o 4,5 punktu wyprzedził Eino Kirjonena, zaś trzeciego Esko Mömme o 9 punktów.

Innsbruck 
Data: 3 stycznia 1954
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel

Wyniki konkursu 
Zwycięzcą konkursu został Nowreg Olaf B. Bjørnstad. Drugie miejsce zajął Fin Matti Pietikäinen, który przegrał ze zwycięzcą zaledwie o punkt.Trzecie miejsce zajął też Norweg Arnfinn Bergmann, który stracił do lidera 6 punktów.

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 1954
Państwo:  Austria
Skocznia: im. Paula Ausserleitnera

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 

1953 w Niemczech
1953 w sportach zimowych
1954 w Austrii
1954 w Niemczech
1954 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni